Драфт НХЛ 1980 года состоялся в монреальском «Форуме».

Процедура драфта 

Во время 18-го драфта НХЛ в 10-ти раундах было выбрано 210 хоккеистов. Первым номером драфта стал Дуг Викенхайзер, выбранный клубом «Монреаль Канадиенс».

Как и в предыдущие годы, драфт проходил в Монреале, однако впервые процесс драфта был открыт для публики – на трибунах монреальского «Форума» собралось более 2500 зрителей.

Итоги драфта 
В представленном ниже списке полностью приведён первый раунд драфта и наиболее успешные игроки из более поздних кругов драфта.
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Номер драфта, С = Страна, А = Амплуа, И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Ш = Штрафные минуты

  Игрок = Участник «Матча всех звёзд»,
Игрок = Член Зала хоккейной славы

Статистика драфта 
 Количество хоккеистов, игравших в НХЛ: 132;
 Процент игравших в НХЛ от общего числа игроков: 62,9;
 Среднее количество игр за карьеру в НХЛ: 363;
 Среднее количество голов за карьеру в НХЛ: 71;
 Среднее количество очков за карьеру в НХЛ: 197;
 Среднее количество штрафных минут за карьеру в НХЛ: 356.

Ссылки 
 Драфт НХЛ 1980 года на The Internet Hockey Database
 HockeyDraftCentral.com

См. также 
Сезон НХЛ 1980/81

Сезоны НХЛ
Драфты НХЛ
1980 год в хоккее